

Biografia
Diplomatosi il 15 giugno 1942 presso l'Istituto Magistrale "Fabio Filzi" di Rovereto egli fu maestro, dal 13 ottobre dello stesso anno fino al 1976, salvo la parentesi del servizio militare.

Dal luglio 1943 chiamato alle armi prestò servizio militare nell'aeronautica a Padova frequentando il corso allievi ufficiali di complemento, finendo l'8 settembre dello stesso anno in campi di concentramento nazisti in Germania.

Tornato alla scuola nell'ottobre del 1945 fu insegnante di ruolo fino alla pensione, presso la scuola elementare di Magasa.

Appassionato di storia locale fin da giovane, ad essa dedicò tutte le sue energie dopo il pensionamento, facendosi notare per la ricchezza di notizie raccolte in pubblicazioni, ma specialmente attraverso lo spoglio di archivi e raccolte.

Verso il 1980 iniziò una sostenuta collaborazione alle riviste "Passato Presente" di Storo e "Judicaria" di Tione, dove comparvero articoli riguardanti la Val Vestino, nei quali non mancò di presentare documenti ed aspetti di vita sociale e religiosa.

Morì il 15 gennaio 1989.

Scritti
 La Valle di Vestino, Valvestino 1984 (dattiloscritto).
 Miti e leggende ed alcuni fatti storici di Magasa e della Valle di Vestino, Magasa 1985 (dattiloscritto).
 Le confraternite della Valle di Vestino e il Sacro Triduo di Magasa. La compagnia della carità laicale di Salò, in Memorie dell'Ateneo di Salò, anno 1988-1989-1990, vol. IV.
 Napoleone in Italia. La Valle di Vestino dal 1796 al 1815. Situazione politico militare, economica e sociale, in Passato Presente, n. 6, Storo 1984.
 Il ritorno degli austriaci. La Valle di Vestino dal 1815 al 1848, in Passato Presente, n. 7, Storo 1985.
 La lunga dominazione austriaca. La Valle di Vestino dal 1848 al 1915, in Passato Presente, n. 9, Storo 1986.
 La fine della dominazione austriaca e l'annessione al Regno d'Italia. La Valle di Vestino dal 1914 al 1920, in Passato Presente, n. 10, Storo 1987.
 Verso una vita migliore. La Valle di Vestino dal 1920 al 1987, in Passato Presente, n. 12, Storo 1988.
 Gli ultimi appunti sulla Valle di Vestino, in Passato Presente, n. 14, Storo 1989.
 Vicende di Valvestino. I Buli Viani Stefenù e Salvadori Pasquì evadono dal Castello di Santa Barbara a Lodrone, in Judicaria, n. 0, Tione 1985.
 Prima guerra mondiale in Valvestino. Note, Judicaria, n. 1, Tione 1986.
 La Valle di Vestino. Don Giovanni Recaldini ricorda come vi trascorse la prima guerra mondiale quale parroco e cappellano militare italiano in Turano, in Judicaria, n 2, Tione 1986.
 La Valle di Vestino. Tempi di ladri, banditi, briganti, "buli", emigranti rivieraschi e valsabbini con un delitto che commosse tutta la Valle di Vestino. Dalla antica leggenda dei sette fratelli ladri ad oggi, in Judicaria, n. 4, Tione 1987.
 Antiche tradizioni della chiesa San Giovanni Battista di Turano, in Judicaria, n. 5, Tione 1987.
 Dal Mantovano alla Valle di Vestino. Il difficile e costoso acquisto e trasporto di biade e generi alimentari di prima necessità, in Judicaria, n. 7, Tione 1988.
 Di una controversia tra la Valle di Vestino e Darzo. 1743-1766, in Judicaria, n. 8, Tione 1988.
 Vicende valvestinesi durante la guerra di successione di Spagna (1701-1714), in Judicaria, n. 9, Tione 1988.
 Le ultime famiglie hanno lasciato il Monte Fornello, in Giornale di Brescia, 28 luglio 1984.

Premio
  Nel 1961 fu insignito del "Premio al merito educativo" consegnatogli a Strasburgo da Polys Modinos, segretario della Corte europea dei diritti dell'uomo presso la C.E.E.

Note

Bibliografia
 Premi al merito educativo, Scuola Italiana Moderna, Brescia luglio 1961.
 Fondazione Premi al Merito Educativo, Milano, anno 1961.
 Delfina Trolli, I monti gli alberi il cielo della Valvestino sono i sussidi didattici per le sue lezioni, articolo del quotidiano Giornale di Brescia del 31 dicembre 1960.
 V.B., Quattrocento insegnanti riuniti per discutere le "pluriclassi", articolo del quotidiano Giornale di Brescia dell'11 febbraio 1961.
 Valvestino: addio al maestro onorato con il diploma Cee, articolo del quotidiano Giornale di Brescia del 24 gennaio 1989.
 Giuliano Fusi, La storia raccontata dal maestro, articolo del quotidiano Giornale di Brescia del settembre 1993.
 La storia della Valle nelle ricerche di Zeni, articolo del quotidiano Bresciaoggi del 31 agosto 1993.
 Bruno Festa, Un libro racconta leggende e miti di Magasa e Valvestino, articolo del quotidiano Bresciaoggi del 1996.
 Spiriti e demoni di Valvestino, articolo del quotidiano Giornale di Brescia del 1996.
 Giuliano Fusi, Segreti della Valvestino, articolo del quotidiano Giornale di Brescia del 25 agosto 1993.
 Giuliano Fusi, In Valvestino eleggevano anche i parroci, articolo del quotidiano Giornale di Brescia del 26 novembre 1986.
 Bruno Festa, Il best seller? Un libro sul mestiere del capraio, articolo del quotidiano Bresciaoggi del 27 gennaio 1998.

Altri progetti

Collegamenti esterni
  
 
  
 

Educatori italiani
Internati Militari Italiani